

Astronomia 
Gärtner – cratere lunare

Persone 
Christian Gärtner – astronomo tedesco
Friedrich von Gärtner – architetto tedesco
Joseph Gaertner – botanico tedesco
Susanne Gärtner – attrice tedesca

Altri progetti